Села:
 Смиків — Львівська область, Червоноградський район
 Смиків — Рівненська область, Дубенський район